Ninety One (, ) — казахстанский бойзбенд, дебютировавший 1 сентября 2015 года под лейблом JUZ Entertainment, в состав которого входят: ALEM (Батырxан Маликов), ACE (Азамат Ашмакын), ZAQ (Дулат Мухаметкалиев) и BALA (Данияр Кулумшин). Продюсер группы — участник казахстанской музыкальной группы ORDA — Ерболат Беделхан. A.Z (Азамат Зенкаев) покинул группу 5 августа 2020 года.

История 
Группа была образована в 2014 году на основе проекта K-Top Idols. Победителями стали ZAQ и A.Z. Позже объявили еще один кастинг, в результате которого в группу попали ALEM и BALA. После стажировки в агентстве SM-Entertainment в Республике Корее к участникам присоединился ACE. Изначально группа называлась KTI-boys и W. Спустя полтора года подготовки 1 сентября 2015 года они изменили название группы на Ninety One и выпустили свой первый сингл под названием «Айыптама» (). В этот же день вышел видеоклип на эту песню, который лидировал в чартах музыкальных каналов Казахстана 20 недель. 1 декабря 2015 года группа презентовала дебютный мини-альбом «Айыптама».

В 2020 году Азамат Зенкаев покинул группу.

Фильм «Ninety One» 
24 августа 2017 года в прокат вышел фильм «Ninety One», посвящённый творчеству и биографии бойзбенда; режиссёр картины — Аскар Узабаев, продюсеры — Асель Садвакасова и Ерболат Беделхан.

Фильм «Ninety One» вошел в тройку лидеров казахстанского проката, за премьерные выходные он собрал 32 672 000 тенге.

Документальный фильм «Петь свои песни» «Мен сен емес» 

21 ноября 2019 года на Сlique Film Festival прошел премьерный показ документального фильма «Петь свои песни» («Мен сен емес»), посвященного творчеству группы Ninety One. Режиссером картины выступила Катерина Суворова.

Эти события вскрывают целый пласт социальных и культурных конфликтов внутри казахстанского общества — между городской и сельской культурой, между традиционализмом и глобализацией, между вертикалью власти и личной свободой. Сюжет ленты расскажет о событиях, произошедших в 2016 году. Когда в некоторых городах Казахстана прямо перед выходом группы на сцену срывались концерты. Участники Ninety One поделились воспоминаниями тех лет.

Сериал «Қағаз кеме» 
Продюсер группы Ninety One Ерболат Беделхан срежиссировал мотивационный сериал под названием «Қағаз кеме» («Бумажный кораблик»). Премьера состоялась 30 октября на телеканале «НТК».

Реалити-шоу 
19 февраля 2018 года на телеканале НТК начался показ реалити-шоу «91 TV».

15 марта 2019 года участвовали в корейском шоу «», и стали победителями.

Участники

Дискография

Видеография

Клипы

Ninety One SPACE 
Ninety One SPACE — это видео дневник о повседневной жизни группы.

Награды 
 GAKKU ӘУЕНДЕРІ 2016: Номинация «Открытия года»
 GAKKU TOP-10 2016: сингл «Айыптама»
 ЕМА 2016: «Прорыв года»
 EMA 2016: «Абсолютный радио-хит» сингл «Қайтадан»
 ЖЫЛ ТАҢДАУЫ 2016
 EMA 2017: «Лучший мужской коллектив»
 EMA 2017: «Лучшая песня» — «Қалай қарайсың»
 ЖЫЛ ТАҢДАУЫ 2017:
 Премия Ticketon 2018: Казахстанский концерт года — «Специальная премия. Выбор Казахстанских зрителей»
 ВЫБОР КРИТИКОВ 2018: Лучшая песня «Mooz» (фильм «Ninety One»)
 ЕМА 2018: Лучший клип «Ah!Yah!Mah»
 ЕМА 2018: Лучший Q-POP артист
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ASTANA DAUSY-2018»: СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАТУЭТКА И ДИПЛОМ
 JYL TAŃDAÝY 2018
 ҚЫЗЫҚ ПРЕМИЯ: «ЛУЧШИЙ Q-POP АРТИСТ»
 Премия Ticketon 2019: «Казахстанский артист года»
 EMA 2019: «Лучший Q-pop проект»
 EMA 2019: «Лучшая мужская Q-pop группа»
 EMA 2019: «Хит года»
 EMA 2019: «Лучший видеоклип»
 Qazaq Music Awards: «Лучший альбом»
 «Jyl tandauy» 2019 song «Men emes»
 «Jyl tandauy» 2019 song «Bari biled»
 Специальный диплом от начальника отдела социального развития города Алматы
 EMA 2020: «Лучший Q-pop проект»
 EMA 2020: «Лучшая мужская Q-pop группа»
 EMA 2020: «Лучший видеоклип»
 EMA 2021: «Видеоклип года»
 EMA 2021: «Лучший Q-POP-проект»
 EMA 2021: «Лучший мужской коллектив»
 Ticketon 2022: «Лучший эстрадный концерт»

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы Казахстана
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Поп-группы Казахстана
Группы электронной танцевальной музыки